Le terme Bourlamaque peut se référer à:

Personnes

François Charles de Bourlamaque (1716 Coutevroult-  Basse-Terre), un général français du . Il fut ingénieur militaire, capitaine aide-major, colonel d'infanterie, commandant d'infanterie, commandant, brigadier général, major-général, commandeur de Saint-Louis et gouverneur de la Guadeloupe.

Toponymes
Bourlamaque (canton), un canton dans la ville de Val d’Or, MRC La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.
Lac Bourlamaque, un plan d'eau dans la ville de Val d’Or, MRC La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.
Rivière Bourlamaque, un affluent du lac Blouin, coulant dans la ville de Val d’Or, MRC La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.
Bourlamaque, un secteur de la ville de Val-d'Or au Québec, MRC La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.

Homonymie de toponyme